Albert Lotz ist der Name folgender Personen:

* Albert Lotz (Politiker, 1858) (1858–1926), deutscher Verwaltungsjurist, Hochschullehrer und Politiker, MdL Preußen
 Albert Lotz (Politiker, II), deutscher Politiker (LDP/LDPD), MdL Thüringen